Il existe plusieurs musées qui portent le nom de « musée national du costume » :
 Le musée national du costume, situé à Lisbonne, au Portugal ; 
 Le musée national du costume de Grand-Bassam, situé à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire.

Voir aussi 
 Centre national du costume de scène (France)